Kota (bantu jezik), jezik iz Gabona
Kota (dravidski jezik), jezik iz Indije.

Vidi i:
Kota Marudu Talantang
Kota Marudu Tinagas